Катастрофа Ли-2 во Львове — авиационная катастрофа во Львове после Второй Мировой войны.

Советский военно-транспортный самолет Ли-2 разбился на улице Городецкой в районе строений офицерского склада. Экипаж погиб.

Самолет 
Регистрационный номер — неизвестно, самолет был выпущен в 1940-х годах. В самолете находилось по неофициальным данным 12 человек